Теруэль:
 Теруэль — город в Испании, автономное сообщество Арагон.
 Теруэль — провинция на востоке Испании в составе автономного сообщества Арагон. 
 Теруэль — крупнейший технический аэропорт Европы.
 «Теруэль» — испанский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Теруэль» — испанский волейбольный клуб из одноимённого города.